CL, Cl oz cl je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Slonokoščeno obalo.
 centiliter
 lahka križarka (VM ZDA)

Glej tudi 

Kratice